Alexandru Satmari poate face referire la:

Alexandru Satmari , pictor
Alexandru Satmari, cineast